Хорватская футбольная лига (, , также SuperSport HNL) — высший дивизион национального футбольного чемпионата Хорватии. Лига основана в 1991 году. С момента основания лиги, чемпионами были только 4 клуба (Загреб, Риека, Динамо Загреб, Хайдук Сплит). C сезона 2009/10 в лиге участвовали 16 команд, в сезоне 2012/13 команд стало 12, а с сезона 2013/14 — 10. Команды, занявшие два последних места в сезоне, опускаются во Вторую лигу.

Чемпионы и призёры

Королевство Хорватия и Славония

Хорватская бановина

Независимое государство Хорватия

Федеральное государство Хорватия

Социалистическое государство Хорватия 

В период с 1947 по 1991 год хорватские команды участвовали в Чемпионате Югославии.

Республика Хорватия

Лучшие клубы

Легионеры 

 Австралия
 Марк Видука
 Йосип Скоко

 Албания
 Эрьон Богдани

 Венгрия
 Миклош Гаал

 Боснии и Герцеговины
 Драган Блатняк
 Желимир Теркеш
 Марко Топич

 Латвия
 Марис Верпаковскиc

 Германия
 Йенс Новотны
 Фредди Бобич

 Россия
 Дмитрий Радченко
 Сердер Сердеров

 Македонии
 Игор Кралевски

 Словения
 Суад Филекович

 Канада
 Анте Яжич

См. также 
 Кубок Хорватии по футболу.
 Кубок Югославии по футболу
 Чемпионат Югославии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Хорватия